Die Perschaja Liha 2010 war die 20. Spielzeit der zweithöchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 17. April 2010 und endete am 13. November 2010.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg direkt in die Wyschejschaja Liha 2011 auf. Der Tabellenzweite hatte die Möglichkeit über die Play-offs aufzusteigen. Die beiden letzten Teams stiegen in die drittklassige Druhaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Play-offs 
Der Zweitplatzierte und der Elfte der Wyschejschaja Liha trafen am 25. und 28. November 2010 aufeinander. Der Sieger spielte im folgenden Jahr in der höchsten Spielklasse.

|}
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 Tabelle kick-off.by
 First League 2010 rsssf.com

2010
Fußballsaison 2010